Herba de la ràbia o Alyssum alyssoides, espècie de planta de la família de les brassicàcies
 Herba de la ràbia o Asperula odorata, espècie de planta herbàcia classificada a la família Rubiaceae
 Herba de la ràbia o Marrubium alysson, espècie de planta herbàcia de la família de les lamiàcies